«Distrito de Saint-Pierre» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Francia 
Arrondissement de Saint-Pierre
 Distrito de Saint-Pierre, situado en Martinica, departamento de ultramar.
 Distrito de Saint-Pierre, situado en Reunión, departamento de ultramar.